"Christian Mayer" har flera betydelser:
Christian Mayer (astronom) (1719-1783), en tysk astronom och medlem i jesuitorden.
Christian Mayer (skidåkare) (född 1972), en österrikisk utförsåkare.

Se även
Christian Meyer